Сухарево:

 Сухарево — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Сухарево — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Сухарево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Сухарево — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.
 Сухарево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Сухарево — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Сухарево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Сухарево — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Сухарево — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Сухарево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Сухарево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Сухарево — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Сухарево — деревня в Томском районе Томской области.
 Сухарево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Сухарево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Сухарево — жилой район в составе Фрунзенского района города Минска.

См. также 
 Михеево-Сухарево, ранее деревня Сухарево в Дмитровском районе Московской области